Een verkeersweg:
 N804 (België)
 N804 (Frankrijk)
 N804 (Nederland), zie Provinciale weg 804

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing